Astma (łac. asthma, polski termin to dychawica) – przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych z nadreaktywnością oskrzeli, prowadząca do nawracających epizodów świszczącego oddechu, duszności, uczucia ściskania w klatce piersiowej i kaszlu, występujących szczególnie w nocy lub nad ranem. Dominującym objawem astmy jest ostra duszność powiązana ze świszczącym oddechem.

Najczęściej występują:
 astma oskrzelowa – zazwyczaj określana po prostu jako astma
 astma sercowa – jeden z objawów przewlekłej niewydolności krążenia pochodzenia sercowego.

Przypisy